Джиро дель Венето () — шоссейная однодневная велогонка, с 1909 по 2012 год проводившаяся по дорогам итальянской области Венето.

История 
Джиро дель Венето впервые состоялась в 1909 году и до 1947 года проводилась с частыми паузами. 

В 1970 и 1955 годах гонка выступала в качестве чемпионата Италии в групповой гонке.

В 2005 году однодневка вошла в календарь UCI Europe Tour, получив категорию 1.HC. В 2010 году её рейтинг был понижен до 1.1. 

В 2011 году соревнование не было организовано по экономическим причинам, а последний выпуск 2012 года был проведен совместно с другой итальянской велогонкой — Кубком Плаччи. Один из организаторов гонки Unione Sportiva Imolese направила полученные по итогам гонки доходы пострадавшим от землетрясения в Эмилии.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Джиро дель Венето на Memoire-du-cyclisme
 Джиро дель Венето на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1909 года
Спортивные соревнования в области Венеция